

Patronyme
 Jorge Lavelli, (1932- ), est un metteur en scène de théâtre et d'opéra argentin.
 Tony Lavelli, (1926-1998), est un ancien musicien et  joueur professionnel américain de basket-ball.

Homonymie
Homonymie de patronyme